scrolling, czyli pasek przesuwania (ang. scrollbar)
 także manipulacja paskiem przesuwania czy nawet jego ukazanie się
 ang. scrolling oznacza: przewijanie, przewija (się),  przesuwanie się, przesuwa; np. nagminny sposób wyświetlania listy płac na zakończenie filmu
 ticker (od ang. to scroll, "zapisywać", "przewijać (się)" np. wskroś ekranu, czyli przewijać/maszerować tekst poziomo przezeń
 składowa cześć nazw rozmaitego oprogramowania czy widżetów, które mają coś wspólnego z przewijaniem czy wyświetlaniem na ekranie przez przewijanie.
 tradycyjnie ang. scroll (w liczbie pojedynczej) scrolls (w liczbie mnogiej) to "zwoje", rękopisy, czy nawet kroniki np. manuskrypty biblijne. Rękopisy z Qumran to Zwoje znad Morza Martwego.

Uwaga: scroll i scrawl (ang. bazgrać, nabazgrać) mają podobną wymowę